Межконтинентальный кубок 1989 () — 28-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 17 декабря 1989 года. Прошёл между итальянским клубом «Милан», победителем Кубка европейских чемпионов 1988/89, и колумбийским клубом «Атлетико Насьональ», победителем Кубка Либертадорес 1989. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 60 228 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1988/1989
 Кубок Либертадорес 1989

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1989
Межконтинентальный кубок 1989
Спорт в Японии в 1989 году
1989 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Токио